McIntosh County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* McIntosh County (Georgia)
 McIntosh County (North Dakota)
 McIntosh County (Oklahoma)